Harke bezeichnet
 ein im Gartenbau und in der Landwirtschaft verwendetes Handwerkzeug, siehe Rechen (Werkzeug)
 eine lokale Tageszeitung in Niedersachsen, siehe Die Harke
 die HARKE Group, eine deutsche, international agierende Unternehmensgruppe mit Sitz in Mülheim an der Ruhr

Harke ist Bestandteil einer Redewendung: 
 „Jemandem zeigen, was eine Harke ist.“: Jemand anderem die eigene Überlegenheit zeigen.

Harke ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Harke (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jan Dirk Harke (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sylvia Harke (* 1978), deutsche Psychologin und Autorin
 Thomas Harke (* 1970), ein deutscher Sänger und Musical-Darsteller

Siehe auch: